Die Liste der höchsten Inseln der Erde enthält die Inseln der Erde mit einer Höhe von mehr als 1000 m. Bei Inseln im Ozean wird dabei die Höhe über dem Meeresspiegel, bei Binneninseln die Höhe über dem jeweiligen Gewässerspiegel aufgelistet. Die Liste ist noch nicht vollständig, wird aber weiter ausgebaut.

Die höchsten Inseln der Erde

Anmerkungen

Siehe auch 

 Liste der größten Inseln der Erde
 Liste europäischer Inseln (nach Fläche)
 Liste der Insellisten (nach Staat)
 Erde/Daten und Zahlen

Weblinks 
 Peakbagger-Liste mit allen Inseln über 2000 m (englisch)
 UNEP Islands by Altitude (englisch)
 weitere alternative Liste (englisch)
 Website mit Liste der Berge (englisch)

!
Inselnhochste